Köse (district), een Turks district in de provincie Gümüşhane
 Köse (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Köse